Käsemann ist der Familienname folgender Personen:

Elisabeth Käsemann (1947–1977), deutsche Soziologin, Tochter von Ernst Käsemann, Foltermordopfer der argentinischen Junta
Ernst Käsemann (1906–1998), lutherischer Theologe und Universitätsprofessor